

Astronomia 
 2102 Tantalo – asteroide scoperto nel 1975

Fauna 
 Tantalo – nome comune di uccelli appartenenti al genere ibis

Fisica 
 Tantalo – altro nome per l'elemento chimico tantalio

Letteratura 
 Tantalo – tragedia perduta di Frinico

Mitologia 
 Tantalo – personaggio della mitologia greca, padre di Niobe e primo re della Lidia (o della Frigia)
 Tantalo – personaggio della mitologia greca, nipote del precedente e figlio di Niobe ed Anfione
 Tantalo – personaggio della mitologia greca, figlio di Tieste e primo marito di Clitennestra. Ucciso insieme con il figlio neonato da Agamennone che poi sposò sua moglie

Persone 
 Michele Tantalo – politico italiano

Note